Чемпіонат Франції 2018—2019 () — 81-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 10 серпня 2018, а фінішував 25 травня 2019.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 24 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 24 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 24 травня 2019.

Плей-оф 

| colspan="5" style="background: #FCC; text-align: center;" | 30 травня — 2 червня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ліги 1  
 Ліга І на soccerway  

Ліга 1
Франція
Франція
2018 у французькому спорті
2019 у французькому спорті